Чурачики — название населённых пунктов в России:

 Чурачики — село в Комсомольском районе Чувашии.
 Чурачики — село в Цивильском районе Чувашии.